Клерихью () — стихотворный жанр английского происхождения.

Особенности жанра 
Представляет собой четверостишие со схемой рифмовки AABB. Строки могут иметь различное количество слогов, чёткая метрическая структура также отсутствует. Первая строка клерихью должна содержать имя какого-либо известного человека (например, исторического деятеля), дальнейшие строки повествуют о каком-либо вымышленном (но правдоподобном) факте его биографии или как-то характеризуют героя (зачастую используется игра слов), при этом обеспечивая комический (но не сатирический) эффект.

История возникновения жанра 
Жанр был придуман в конце XIX века Эдмундом Клирихью Бентли во время учёбы в школе (Бентли скучал на уроках химии и одно из первых стихотворений в новом жанре написал о химике Гемфри Дэви). Название новому жанру было дано по среднему имени его создателя. В 1905 году Бентли выпустил первый сборник клерихью «Biography for Beginners», а впоследствии — ещё два. Среди авторов и популяризаторов клерихью были друг Бентли Г. К. Честертон (также он выступил иллюстратором сборника «Biography for Beginners») и У. Х. Оден.

Основой для создания жанра послужила английская поэзия абсурда, в частности — лимерик. Иногда клерихью считают поджанром лимерика (и путают одно с другим), однако эти два жанра имеют значительные отличия как в плане формы, так и в особенностях воздействия на читателя (комический эффект достигается разными способами), поэтому ряд исследователей указывает на невозможность отождествления клерихью с лимериком.

Примечания

Литература 
 

Поэтические жанры
Юмор